«Вечный огонь» (или «От героев былых времён») — советская военно-патриотическая песня, написанная Рафаилом Хозаком на стихи Евгения Аграновича специально для кинофильма «Офицеры» режиссёра Владимира Рогового. Впервые была исполнена для картины Владимиром Златоустовским, вторым режиссёром, в 1971 году (издана в 1980 году в его же исполнении на грампластинке «Ты припомни, Россия, как всё это было», где она значится как «Песня из к/ф "Офицеры"»). Более известна по первой строке «От героев былых времён…»

Впоследствии вошла в репертуар многих исполнителей — от Михаила Ножкина до Дмитрия Колдуна. В 2008 году был снят видеоклип, в котором песню исполнил Сергей Безруков. Для видеоклипа был использован материал из военного сериала «В июне 1941-го». В 2008 году исполнитель Евгений Гончаров снял другой видеоклип — с использованием кинохроники военных лет. Кроме того, существуют рок-версии в исполнении групп «Встречный бой», «Jane Air» и «Кукрыниксы».

Примечания

Ссылки 
 

Песни о Великой Отечественной войне
Песни СССР
Песни 1971 года
Песни на стихи Евгения Аграновича
Песни из кинофильмов